Стивенс-Виллидж ():
 Стивенс-Виллидж — статистически обособленная местность в зоне переписи населения Юкон-Коюкук, штат Аляска, США.
 Стивенс-Виллидж — государственный гражданский аэропорт, обеспечивающий авиационные перевозки района Стивенс-Виллидж (Аляска), США.